Faschinastraße bezeichnet

 Faschina Straße, Landesstraße L 193 über das Faschinajoch
 Faschinastraße (Gemeinde Sonntag), Fraktion der Gemeinde Sonntag, Bezirk Bludenz, Vorarlberg